Dreißigmark ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Dreißigmark (1643–1713), deutscher Bildhauer
Philipp Ludwig Dreyßigmark (1676–1750), deutscher Theologe und Hofprediger